Битте — фамилия. Известные носители:

 Битте, Август Мартынович (1893—1939) — член Военного совета Забайкальского военного округа, корпусной комиссар.
 Битте, Ромуальдас (род. 1944) — советский легкоатлет, стипльчезист.